Prato heißen:

 Provinz Prato, eine italienische Provinz in der Toscana
Ortschaften:
 Prato (Toskana), Großstadt und Provinzhauptstadt, Italien
 Prato Carnico, Gemeinde in der Provinz Udine, Italien
 Prato Sesia, Gemeinde in der Provinz Novara, Italien 
 Prad am Stilfserjoch (Prato allo Stelvio), Gemeinde am Stilfserjoch in Südtirol, Italien
 Prato (Leventina), Gemeinde in der Leventina, Kanton Tessin
 Prato (Vallemaggia), Ortsteil der Gemeinde Lavizzara im Kanton Tessin
 Prato-Sornico, Gemeindeteil im Maggiatal, Kanton Tessin 
 Prato-di-Giovellina, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Prato, ein Ortsteil von Montignoso, Toskana, Italien

Prato ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Da Prato († 2015), US-amerikanischer Geiger
 Benedetto Prato, Baumeister in Bregenz
 Carlo Prato (1920–2004), italienischer Klassischer Philologe
 Enrico Del Prato (* 1999), italienischer Fußballspieler
 Eugenio Prato (* 1903), italienischer Diplomat
 Giovanni a Prato (1812–1883), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Giovanni Domenico Prato, Baumeister aus Graubünden
 Giuseppe Da Prato (* 1936), italienischer Mathematiker
 Hugo de Prato Florido (15. Jahrhundert), Verfasser von Musterpredigten
 Katharina Prato (Katharina Pratobevera; 1818–1897), österreichische Kochbuchautorin

Siehe auch:
 Prado